

Mineralogia 
 Wth – abbreviazione di witherite

Note